Димитър Борисов Динев е виден български композитор и диригент, създател на Ансамбъл „Гоце Делчев“.

Биография 
Роден е в 1923 година в Цариград в семейството на македонски българи от костурското българско село Куманичево. Учи в българско училище в Пера. На 14 години постъпва в Софийската духовна семинария, където чичо му Петър Динев – виден музиковед, преподава църковно пеене. Завършва семинарията в 1942 година и с приравнителни изпити взема диплома от Първа мъжка гимназия.

Динев ръководи различни самодейни хорове и в 1945 година сновава Ансамбъл „Гоце Делчев“ и в продължение на седемнадесет години е негов главен художествен ръководител. В периода 1948 – 1951 година Динев завършва Духовната академия, като учи право, пеене и пиано при Георги Златев-Черкин. В 1957 година завършва и висше музикално образование в Българската държавна консерватория. Започва работа като музикален редактор в турската редакция на Българското радио, издирва млади таланти сред турското малцинство в България. Динев открива Йълдъз Ибрахимова, станала по-късно видна джаз певица, насочва я към музикално образование и осъществява с нея първите ѝ записи за радиото.

В 1962 година Динев е назначен за художествен ръководител на Ансамбъла за народни песни на Българското радио, с който обработва народни песни от цяла България. Същевременно дирижира и други хорове, консултира Центъра за художествена самодейност и обработва и турска музика. Става главен редактор на „Музикална продукция“ в Българското радио, на който пост остава до пенсионирането си в 1983 година.

Умира в 1987 година от инсулт. Синът му Борис Динев също е музикант, а дъщеря му Мария Ковачева е архитектка.

Родословие

Бележки 

Български композитори
Български творци от Македония
Родени в Истанбул
Починали в София
Български фолклористи от Македония
По произход от Куманичево
Възпитаници на Националната музикална академия
Починали от инсулт